Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных пар () — ежегодное соревнование итальянских смешанных парных команд (смешанных пар) по кёрлингу (команда должна состоять из одного мужчины и одной женщины; см. :en:Mixed doubles curling). Проводится с 2008 года. Организатором является Федерация ледовых видов спорта Италии (, ).

До чемпионата 2019 года включительно команда-победитель чемпионата получала право до следующего чемпионата представлять Италию на международной арене как смешанная парная сборная Италии. Начиная с 2020 года смешанную парную сборную Италии определяют на отдельном отборочном турнире ().

Годы и команды-призёры

Медальный зачёт по кёрлингистам

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди юниоров

Соревнования по кёрлингу в Италии
 
Кёрлинг
Италия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2008 года